Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1955 si disputò dall'8 marzo al 19 marzo 1955. Si trattò della 17ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Dons della Università di San Francisco, al primo successo della loro storia. Bill Russell venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Come nell'edizione precedente, le squadre partecipanti furono 24, suddivise in East Region (13) e West Region (11).

East Region 

 Williams Ephs

West Region

Risultati

East Region

West Region

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Phil Woolpert

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1955
Campionato di pallacanestro NCAA Division I